Csilla Madarász-Dobay – nuotatrice ungherese
 Karol Dobay – calciatore cecoslovacco, attaccante
 Lívia Dobay – cantante lirica ungherese
 Ștefan Dobay – calciatore e allenatore di calcio rumeno, attaccante